Ари Андриес Круитхоф (; 1909, Зейст, Нидерланды – 1993, Son en Breugel) — голландский профессор прикладной физики Технического университета Эйндховена.

Биография 
Круитхоф изучал физику в Утрехтском университете, где защитил докторскую степень под руководством  Леонарда Орнштейна в 1934 году.

В Philips он исследовал осветительные системы, специализируясь на газоразрядных лампам. Позже был профессором прикладной физики в Техническом университете Эйндховена, руководил группой атомной физики, исследуя в основном физику газовых разрядов и плазму.

В его честь названа кривая Круитхофа, определяющая соотношение освещённости и цветовой температуры, наиболее комфортные для визуального восприятия.

Примечания 

Физики Нидерландов
Персоналии:Зейст
Выпускники Утрехтского университета